Wieprecht ist der Name folgender Personen:

 Christoph Wieprecht (1875–1942), deutscher Schriftsteller
 Hans Wieprecht (1882–1966), deutscher Pädagoge, Heimatforscher und Museumsleiter
 Silke Wieprecht (* 1965), deutsche Bauingenieurin und Hochschulprofessorin
 Volker Wieprecht (* 1963), deutscher Hörfunkjournalist, Autor und Unternehmer 
 Wilhelm Wieprecht (1802–1872), deutscher Komponist und Professor

Siehe auch: Wiprecht